Сергей Бобровский:
 Бобровский, Сергей Александрович (род. 1963) — российский театральный режиссёр.
 Бобровский, Сергей Андреевич (род. 1988) — российский хоккеист.